Головский — название населённых пунктов:

Россия 
 Головский — хутор в Кумылженском районе Волгоградской области.
 Головский — хутор в Урюпинском районе Волгоградской области.